OWI steht für:
 United States Office of War Information, eine US-Behörde während des Zweiten Weltkrieges
 Ordnungswidrigkeit im deutschen Rechtssystem
 Open Web Index Initiative bzw. Konzept zur Schaffung eines unabhängigen Index als Basis für Angebote im Internet, wie zum Beispiel Kartendienste, Suchmaschinen oder Vergleichsdienste.

Abkürzung